Се́неш () — венгерская фамилия.

Известные носители:
 Сенеш, Арпад (1897—1985) — венгерский и французский художник-абстракционист, еврейского происхождения. Представитель Парижской школы.
 Сенеш, Хана (1921—1944) — венгерская поэтесса, еврейского происхождения. Сионистка, партизанка Второй мировой войны, национальная героиня Израиля.